Rue de Rome est le nom porté par plusieurs voies dans les villes suivantes :

Rue de Rome à Bruxelles.

Rue de Rome à Bobigny ;
 Rue de Rome à Marseille ;
 Rue de Rome à Nancy ;
 Rue de Rome à Paris ;
 Rue de Rome à Belfort ;
 Avenue de Rome à Montpellier ;
 Rue de Rome au Tampon (La Réunion).

Rue de Rome à Tunis.

Rome Rue